Aygut är en ort i Armenien.   Den ligger i provinsen Gegharkunik, i den centrala delen av landet,  kilometer nordost om huvudstaden Jerevan. Aygut ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Aygut är bergig åt nordost, men åt sydväst är den kuperad. Aygut ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer norr om Aygut. Närmaste större samhälle är Chambarak,  kilometer sydost om Aygut. 

Trakten runt Aygut består till största delen av jordbruksmark. Runt Aygut är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Gegharkunik